Ligny – villaggio del comune di Sombreffe (Belgio)
Ligny-en-Barrois - comune francese
Battaglia di Ligny - battaglia delle Guerre napoleoniche
Principe di Ligny - italianizzazione dei principi di Ligne (Belgio)
Torre di Ligny - fortezza di Trapani